Fricken ist der Name folgender Orte:

 Fricken (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Fricken (Gemeinde Schattwald), Ortschaft der Gemeinde Schattwald, Bezirk Reutte, Tirol

Fricken ist der Name folgender Berge:
 Hoher Fricken, , Berg im Estergebirge, Bayern

Fricken ist der Familienname folgender Personen:
 Ernestine von Fricken (1816–1844), österreichische Pianistin und zeitweilige Verlobte von Robert Schumann